Dugesia arcadia és una espècie de triclàdide dugèsid que habita a l'aigua dolça del Peloponès, Grècia. Es tracta d'una espècie endèmica, en tant que no s'ha trobat a cap altre lloc. El nom específic fa referència a Arcadia, una regió del Peloponès.

Descripció 
D. arcadia es diferencia de les altres espècies de Dugesia per les característiques de l'òrgan copulador. Des de la bursa corre posteriorment el canal de la bursa i s'obre al sostre de l'atri. Aquest canal es troba envoltat de musculatura circular que esdevé més gruixuda i reforçada a l'àrea vaginal. Els conductes deferents entren al bulb penià en el que s'obren a la vesícula seminal propers al diafragma. El conducte deferent esquerre s'obre ventralment a la vesícula seminal, el conducte dret ho fa en una posició molt més dorsal. El penis és clarament asimètric. Després del diafragma hi ha una dilatació en el conducte ejaculador.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. arcadia està estretament emparentada amb altres espècies gregues, principalment de l'oest de Grècia.

Referències 

Arcadia